Vitalius är ett släkte av spindlar. Vitalius ingår i familjen fågelspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fågelspindlar
Vitalius